Келси Абе (, род. 6 июля 1991 года, Акрон, Огайо, США) — канадская прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр 2016. Чемпионка Канады на открытом воздухе и в помещении 2015 года.

Биография и карьера 
Келси Абе родилась 6 июля 1991 года в Акроне, штат Огайо, США. Родители — Брэд и Сьюзи Абе. У Келси есть младшие братья Брэдли и Остин, младшая сестра Линдси. Келси училась в средней школе Грин, затем в университете Индианы.  В начале карьеры приняла решение представлять Канаду, которая является родиной её отца. В сентябре 2014 года переехала в Ноксвилл, штат Теннесси, чтобы тренироваться под руководством олимпийского чемпиона 2004 года Тимоти Мэка. В настоящее время живёт в Торонто.

В квалификации на Олимпиаде 2016 установила новый личный рекорд 4,55 м, который является вторым показателем после национального рекорда Канады, принадлежащего Алише Ньюман (4,60 м, 2016).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Индианского университета

Прыгуны с шестом Канады
Прыгуны с шестом США
Чемпионы Канады по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Выпускники Индианского университета